James Cooke ist der Name folgender Personen:

* James Cooke (Segler) (* 1935), singapurischer Segler 
 James Cooke (Musiker) (Curley; 1944–2011), US-amerikanischer Gitarrist 
 James Cooke (Schauspieler) (* 1984), belgischer Schauspieler und Musicaldarsteller 
 James Cooke (Moderner Fünfkämpfer) (* 1991), britischer Moderner Fünfkämpfer 
 James Cooke Brown (1921–2000), US-amerikanischer Soziologe und Autor 
 James Douglas Cooke (1879–1949), britischer Politiker
 James W. Cooke (James Wallace Cooke; 1812–1869), US-amerikanischer Marineoffizier

Siehe auch:
 James Cook (Begriffsklärung)